Революционное движение — общее название процесса по созданию и деятельности организаций для смены власти в государстве и составная часть названия всевозможных организаций в мире:

Как процесс 
 Революционное движение в Российской империи
 и другие.

Организации 
 Революционное движение 8 октября (порт. Movimento Revolucionário 8 de Outubro) — бразильская леворадикальная организация;
 Революционное левое движение (Венесуэла) (исп. Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR) — левая марксистская политическая партия;
 Левое революционное движение (Боливия), Левое революционное движение — Новое большинство (исп. Movimiento de la Izquierda Revolucionaria — Nueva Mayoría) — левая политическая партия в Боливии;
 Революционное движение имени Тупака Амару (исп. Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA) — перуанская леворадикальная повстанческая группировка;
 Революционное движение 13 ноября (исп. Movimiento Revolucionario 13 Noviembre) — левое партизанское движение в Гватемале;
 Революционное боливарианское движение — 200 (исп. Movimiento Bolivariano Revolucionario — 200, MBR-200) — ультралевое военно-революционное движение;
 Революционное движение Тупамаро (исп. Movimiento Revolucionario Tupamaro) — венесуэльская леворадикальная партизанская организация маоистского толка;.
 Революционное движение Сияющий путь Венесуэлы (исп. Movimiento Revolucionario Sendero Luminoso Venezuela) — венесуэльская леворадикальная партизанская организация;
 Восточное революционное движение (исп. Movimiento Revolucionario Oriental) — уругвайская леворадикальная организация;
 Революционное движение 14 июня (исп. Movimiento Revolucionario 14 de Junio) — доминиканская леворадикальная партизанская организация;
 Революционное движение 30 ноября — Франк Паис (исп. Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre — Frank País) — кубинская антикоммунистическая подпольная организация;
 Левое революционное движение (исп. Movimiento de Izquierda Revolucionaria) — название нескольких латиноамериканских леворадикальных организаций.
 и другие.

См. также 
 Деятели революционного движения в России